(« double arc-en-ciel » en français) peut faire référence à :
 un double arc-en-ciel, un type d'arc-en-ciel surnuméraire,
 Double Rainbow, un album de Aya Matsuura,
 Double Rainbow: The Music of Antonio Carlos Jobim, un album de Joe Henderson
 , une marque de crème glacée de haute gamme,
 Double Rainbow, un mème Internet,
 Double Rainbow, une chanson de Katy Perry tiré de son album Prism
 Double Rainbow, une chanson de Sarah Vaughan tirée de son album Copacabana